«Кавка́зский пле́нник» — рассказ (иногда называется повестью) Льва Толстого, повествующий о русском офицере в плену у горцев. Написан для «Азбуки», впервые опубликован в 1872 году в журнале «Заря». Одно из наиболее популярных произведений писателя, многократно переиздававшееся и входящее в школьную программу.

Название рассказа является отсылкой к названию поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

История 
Завязка рассказа отчасти основана на реальном событии, произошедшем с Толстым во время его службы на Кавказе в 1850-е гг. 23 июня 1853 года он записал в своём дневнике: «Едва не попался в плен, но в этом случае вёл себя хорошо, хотя и слишком чувствительно». По воспоминаниям С. А. Берса, шурина писателя,

Дочь Толстого Александра рассказывает о данном случае следующим образом:

Во время активного составления «Азбуки» Толстой написал рассказ о кавказском пленнике. Посылая рассказ Н. Н. Страхову в марте 1872 года, Толстой отметил:

Рассказ «Кавказский пленник» был напечатан в журнале «Заря» (1872, № 2). Он вошёл в «Четвёртую русскую книгу для чтения», вышедшую 1 ноября 1872 года.

Сам Толстой высоко оценивал свой рассказ и упоминал его в трактате «Что такое искусство?» в следующем контексте:

При этом «второй род» хорошего искусства определяется им там же как «искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, — искусство всемирное».

Комментируя данный трактат, философ Лев Шестов замечает, что «<…> он на самом деле превосходно понимает, что никогда его „Кавказский пленник“ или „Бог правду знает, да не скоро скажет“ (только эти два рассказа из всего, что им написано, относит он к хорошему искусству) — не будут иметь для читателей того значения, которое имеют не только его большие романы — но даже „Смерть Ивана Ильича“».

Сюжет 
Действие происходит во время Кавказской войны. На Кавказе служит офицер Иван Жилин. Его мать присылает письмо, в котором просит навестить её, и Жилин выезжает из крепости вместе с обозом. Обоз едет медленно, и Жилин и другой офицер — Костылин — решаются поехать вперёд одни. Потом они натыкаются на нескольких конных «татар» (горцев-мусульман). Когда Костылин видит татар, он уезжает, бросая Жилина одного, а те подстреливают лошадь оставшегося офицера и берут его в плен.

Жилина привозят в горное село, где продают Абдул-Мурату. У того же хозяина позже оказывается и Костылин, которого также поймали татары. Абдул заставляет офицеров написать письма домой, чтобы за них дали выкуп. Жилин указывает на письме не тот адрес, понимая, что его матери всё равно не собрать требуемой суммы.

Жилин и Костылин живут в сарае, а днём на ноги им надевают колодки. Жилин мастерит кукол, привлекая местных ребят и прежде всего — 13-летнюю дочь Абдула, Дину. Во время прогулок по аулу и окрестностям Жилин прикидывает, в какую сторону можно бежать обратно в русскую крепость. По ночам он делает подкоп в сарае. Дина иногда приносит ему лепёшки или куски баранины.

Когда Жилин замечает, что жители аула встревожены из-за гибели одного из односельчан в бою с русскими и легко могут сорвать свой гнев на пленных, он решается на побег. Они с Костылиным ночью пролезают в подкоп и пытаются пробраться к лесу, а оттуда к крепости. Однако из-за неповоротливости тучного Костылина они не успевают дойти — их замечают татары и привозят обратно. Теперь их сажают в яму и не снимают на ночь колодок. Дина продолжает иногда носить Жилину еду.

Понимая, что горцы боятся прихода русских и могут убить пленных, Жилин однажды с наступлением ночи просит Дину принести ему длинную палку, с помощью которой он вылезает из ямы. Разболевшийся и раскисший Костылин остаётся там. Жилин пытается сбить замок с колодок, но не может этого сделать, в том числе и с помощью Дины. Пробравшись через лес, на рассвете главный герой выходит к расположению русских войск. Впоследствии Костылина с крайне подорванным здоровьем выкупают из плена.

Отзывы 
 По свидетельству дочери писателя, после публикации рассказа неизвестный автор в газете «Всемирная иллюстрация» писал:

 Виктор Шкловский:

 Самуил Маршак назвал произведение Толстого венцом «Книг для чтения», отметив, что «вряд ли можно найти во всей мировой литературе более совершенный образец маленькой повести для детей».

Экранизации 
 «Кавказский пленник» — классическая экранизация 1975 года; режиссёр Георгий Калатозишвили, в роли Жилина Юрий Назаров
 «Кавказский пленник» / Le prisonnier du Caucase, Швейцария, 1978, эпизод телесериала «Вечернее шоу» (французский язык)
 «Кавказский пленник» — фильм 1996 года, в котором использованы мотивы рассказа, однако действие перенесено во время Чеченской войны 1990-х годов; режиссёр Сергей Бодров-ст., в роли Жилина Сергей Бодров-мл.

Аудиопостановки 
Существует несколько аудиоверсий рассказа:

 Л. Толстой. «Кавказский пленник» — читает Бруно Фрейндлих; запись 1960 года.
 Л. Толстой. «Кавказский пленник» (Цикл/Серия: Аудиособрание сочинений. — Том 4) — читает Вячеслав Герасимов. — Студия АРДИС, 2003.
 Л. Толстой. «Кавказский пленник» — читает Владимир Шевяков / Художественный руководитель — заслуженная артистка России Наталия Литвинова; Общее время звучания — 67 минут. — 1С:Аудиокниги, 2006. — ISBN 5-9677-0344-6.

См. также 
 «Кавказский пленник» — поэма А. С. Пушкина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рассказы Льва Толстого
Кавказская война в литературе
Рассказы 1872 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Заря»